Martial Tricoche, le chanteur du groupe français Manau (1969).
 Terme familier désignant le pantouflage chez les policiers, gendarmes ou douaniers et dont l'origine vient de la pièce de vaudeville de Meilhac et Halévy Tricoche et Cacolet, présentée au théâtre du Palais-Royal en .
 Tricoche et Cacolet, un film français de Pierre Colombier (1938), adaptation de la pièce de Meilhac et Halévy.

Notes et références